82346 Hakos – asteroide della fascia principale
 monti Hakos – catena montuosa in Namibia